Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1976 vond plaats in Apeldoorn in februari 1976. Barbara Graas werd voor de derde maal kampioen. Zij behaalde in het toernooi 15 punten uit 9 partijen en eindigde daarmee 1 punt voor nummer 2 Iepie Poepjes-Koopman.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1976
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Apeldoorn